Temple Emanu-El heißen:
 Temple Emanu-El (Helena, Montana), Synagoge
 Temple Emanu El (New York City), Synagoge
 Temple Emanu-El (San Francisco), Synagoge
 Sutter Street Synagogue, zerstörte Synagoge in San Francisco